Dilatazione termica – in termodinamica, il fenomeno fisico che accade quando in un corpo sia liquido, sia gassoso, sia solido si verifica un aumento di volume. 
Omotetia – in matematica, una particolare trasformazione geometrica del piano o dello spazio, che dilata o contrae gli oggetti, mantenendone la forma e l'orientazione. 
Dilatazione – in medicina, il normale aumento fisiologico del diametro di un'apertura del corpo, o una condizione imposta da farmaci.
Dilatazione del tempo – in fisica, un'equazione della relatività speciale

Altri progetti